Клубный кубок UNCAF 1999 — 18-й розыгрыш турнира, 1-й розыгрыш под названием Клубный кубок UNCAF. Турнир был сыгран с 17 февраля по 29 августа 1999 года. Одиннадцать клубов из шести стран (к ранее участвовавшим Гватемале, Гондурасу, Коста-Рике и Сальвадору присоединились Белиз и Никарагуа, Панама отказалась участвовать в турнире) были разбиты на две группы (пять и шесть клубов), по результатам кругового розыгрыша лучшие два клуба из каждой группы в финальной пульке разыграли трофей и три путёвки на Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1999. Трофей во второй раз завоевал гондурасский клуб «Олимпия» (впервые под новым названием турнира).

Участники 

  Ювентус — чемпион Белиза сезона 1998/1999 и обладатель Кубка Лиги Белиза сезона 1998/1999.
  Реал Вердес — финалист Кубка Лиги Белиза сезона 1998/1999.
  Комуникасьонес — чемпион Гватемалы сезона 1998/1999.
  Аврора — финалист Copa Aqua Гватемалы сезона 1998/1999.
  Олимпия — чемпион Гондураса сезона 1999.
  Мотагуа — полуфиналист чемпионата Гондураса сезона 1999.
  Саприсса — чемпион Коста-Рики сезона 1998/1999.
  Алахуэленсе — 2-е место Апертуры Коста-Рики сезона 1998/1999.
  Вальтер Ферретти — чемпион Никарагуа сезона 1997/1998.
  Фирпо — чемпион Сальвадора сезона 1997/1998.
  ФАС — финалист в чемпионате Сальвадора сезона 1997/1998.

Первый этап

Группа 1

Группа 2

Финал 

  Олимпия,  Алахуэленсе и  Саприсса получили путёвки на Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1999.

Чемпион

Примечания

Ссылки 

RSSSF 

1999